Sigurd Rahmqvist kan avse flera personer:

* Sigurd Rahmqvist (1887–1974), svensk generalmajor  
 Sigurd Rahmqvist (född 1942), svensk medeltidshistoriker